Clannad — ірландський музичний гурт
 Clannad (альбом) — дебютний альбом гурту Clannad
 Clannad (візуальний роман)‎‎ — відеогра у жанрі візуального роману та відомий аніме-серіал студії Kyoto Animation